Dora 2020. je bila 26. Dora. Pomoću nje je odabran hrvatski predstavnik na Pesmi Evrovizije 2020. Od 16 pesama pobedio je Damir Kedžo sa pesmom Divlji vjetre.

Javni konkurs 
Hrvatska radio-televizija je otvorila javni konkurs za Doru 11. novembra i trajao je do 15. decembra. 23. decembra je objavljen spisak učesnika koje je odabraožiri u sastavu: Zlatko Turkalj, Dinko Komadina, Željko Barba, Ivana Vrdoljak Vana, Tomislav Mrduljaš, Branimir Jovanovac i Tomislav Štengl. Odabrane pesme bile su:

Uz takmičarske pesme žiri je odabrao i četiri rezervene pesme u slučaju da neki takmičar odustane. Te su pesme bile Elis Lovrić - Jušto, Marcela Oroši - Let me Break Your Heart, Dino Petrić - Što si meni ti i Singrlice - Zavičaj.

Finale 
Finale Dore 2020. je održano u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. 23. decembra 2019. Goran Karan se povukao sa dore zbog optužbi da je svoju pesmu My Legacy Is Love otpevao 2018. u Visokom. Umesto njega priliku za nastup je dobila Elis Lovrić sa pesmom Jušto. 17. februara 2020. je objavljen redosled nastupa, a 28. februara su objavljeni kratki isečci pesama. Doru je otvorio Roko Blažević sa svojom prošlogodišnjom evrovizijskom pesmom Heroj, a tokom glasanja su nastupili učesnici hrvatskog The Voica i Roko Blažević. Žiri je glasao iz pet centara HRT-a u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu i Čakovecu.

Reference

Музички фестивали 2020.